Olschöwen ist der Name von vier ostpreußischen Dörfern, die heute im Gebiet der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren liegen:
 Olschöwen, 1938 bis 1945 Kanitz, Kreis Angerburg: Olszewo Węgorzewskie im Powiat Węgorzewski
 Olschöwen, 1938 bis 1945 Frauenfließ, Kreis Lyck: Olszewo (Stare Juchy) im Powiat Ełcki
 Olschöwen, 1933 bis 1945 Erlental, Kreis Oletzko/Treuburg: Olszewo (Olecko) im Powiat Olecki
 Olschöwen, historischer Name von Olschewen, 1938 bis 1945 Kronfelde, Kreis Johannisburg, seit 1945: Olszewo (Prostki) im Powiat Ełcki

Siehe auch:
 Olschewen